Эджком () — англоязычная фамилия и топоним.

 Эджком — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США.
 Эджком — потухший вулкан в штате Аляска, США.

Примечания